«Га́ррі По́ттер та О́рден Фе́нікса» () — альбом, реліз якого відбувся у 2007 році. Складається з композицій, які були написані до п'ятого фільму про юного чарівника Гаррі Поттера — «Гаррі Поттер та Орден Фенікса».

Список композицій

Посилання 
 Списки саундтреків 

Саундтреки
Гаррі Поттер
Саундтреки Джона Вільямса
Саундтрек:Гаррі Поттер